Часть сёл, существовавших в разное время на территории нынешнего Севастопольского горсовета, были в силу разных причин покинуты жителями и исчезли с лица земли, некоторые были включены в состав других населённых пунктов (в основном вошли в черту разросшегося города Севастополя), некоторые же были официально лишены статуса отдельных населённых пунктов и включены в состав Севастополя, но фактически продолжают оставаться отдельными поселениями.

Включённые в состав других населённых пунктов 
 Бартеньевка — включено в состав Севастополя, сейчас район (местность) на Северной стороне
 Благодатное — включено в состав Балаклавы
 Камышовая Бухта — включена в состав Севастополя, сейчас район на юге города
 Любимовка — включено в состав Севастополя, сейчас район на севере города
 Николаевка — включено в состав Севастополя
 Новая Земля — включено в состав Севастополя
 Орта-Кесек-Отаркой — включено в состав Фронтового
 Пригородное — включено в состав Балаклавы
 Учкуевка — включено в состав Севастополя, сейчас район (местность) на Северной стороне

Исчезнувшие сёла

Малоупоминаемые населённые пункты 
 Куру-Узен — . Располагалось на Сухой Речке, у шоссе Севастополь — Ялта, примерно в 3 км к востоку от села Оборонное. Встречается в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, согласно которому в селе Куру-Узен (Сухая Речка) Камарского сельсовета Севастопольского района числилось 7 дворов, все крестьянские, население составляло 25 человек (12 мужчин и 13 женщин). В национальном отношении учтено: 10 русских, 2 украинца, 7 греков, 1 записан в графе «прочие».
 Омега — встречается в Списке населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, согласно которому на хуторе Круглая Бухта Омега Ново-Замельского сельсовета Севастопольского района имелось 38 дворов, из них 15 крестьянских, население составляло 82 человек (34 мужчины и 48 женщин). В национальном отношении учтено 61 русский, 5 украинцев, 1 белорус, 2 немца, 1 грек, 1 болгарин, 1 еврей, 1 эстонец, 9 записаны в графе «прочие». Включена в состав Севастополя, сейчас район на юге города.

Упразднённые населённые пункты Балаклавского района 
Решением исполнительного комитета Крымского областного Совета депутатов трудящихся от 7 мая 1957 № 292 года были упразднены Балаклавский городской Совет и Пригородненский (Кадыковский) сельский Совет и включены в черту города Севастополя. Села Чернореченского сельсовета были переданы в подчинение городскому совету Севастополя. Согласно решению исполнительного комитета Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся от 14 августа 1962 года № 442 был упразднен Чернореченский сельсовет, включавший в себя населенные пункты: Черноречье, Хмельницкое, Оборонное, Штурмовое, Морозовка. Поселения фактически существовали, но формально это были почтовые адреса в Балаклавском районе.

Восстановление населённых пунктов Балаклавского района 
В 2014 году, после присоединения к России, в составе города федерального значения Севастополь вновь получили статус самостоятельных населённых пунктов.

 1-е отделение Золотой Балки
 3-е отделение Золотой Балки
 Морозовка
 Оборонное
 Первомайское

 Сахарная Головка
 Флотское
 Хмельницкое
 Черноречье
 Штурмовое

В 2019 году в Балаклавском районе был восстановлен посёлок Ласпи.

Примечания

Ссылки 
 Карта территории Севастопольского горсовета. Старые и новые названия.
 Постановление ВЦИК РСФСР от 30.10.1930 о реорганизации сети районов Крымской АССР.
 
 Крым 1783—1998 гг. Список населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., стр. 338—342